(1920-2004), footballeur international autrichien ;
Josef Musil (1932-2017), joueur tchécoslovaque de volley-ball.